Schrotz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schrotz (1701–1762), deutscher Baumeister

Schrotz steht zudem für:
 Schrotz, deutscher Name von Skrzatusz, Ortsteil von Szydłowo (Powiat Pilski), Polen, ehemals Landkreis Deutsch Krone, Provinz Pommern